Пищевари́тельный тракт, желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ), пищева́я трубка — пищеварительная система органов настоящих многоклеточных животных, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и выведения из организма непереваренных остатков.

Основные сведения 
У большинства животных пищеварительная система устроена по одинаковому принципу. Желудочно-кишечный тракт представляет собой сплошную трубку, соединяющую ротовое отверстие с анальным, по которой в каудальном направлении перемещаются пищевые массы, которые расщепляются на более мелкие, пригодные к всасыванию частицы.

У разных животных имеются различия в устройстве пищеварительной системы, которые связаны с особенностями питания. У зоофагов, кишечный канал короче, чем у травоядных, желудок устроен проще. У фитофагов — сложный, многокамерный желудок. Количество и типы зубов, виды движений нижней челюсти также различается у разных видов животных, у фитофагов крепление нижней челюсти устроено сложнее и приспособлено не только к вертикальным, но и горизонтальным движениям.

У нормального взрослого человека желудочно-кишечный тракт в среднем около 6,5 метров, но может достигнуть 16 метров в длину. Всё пространство желудочно-кишечного тракта занято микробиотой, — множеством видов микроорганизмов.

ЖКТ состоит из:
 ротовой полости,
 слюнных желез,
 глотки
 пищевода,
 желудка,
 печени,
 жёлчного пузыря,
 поджелудочной железы,
 тонкой кишки,
 толстой кишки с аппендиксом заканчивающейся прямой кишкой.

Филогенез

Онтогенез

См. также 

 Ферменты пищеварения